Pansy ( für Stiefmütterchen) ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pansy (Arkansas)
 Pansy (Ohio)
 Pansy (Pennsylvania)
 Pansy (West Virginia)
 Pansy Hill (Pennsylvania)

Schiffe:
 USS Pansy (1861), Dampfschiff der Unionsarmee im Amerikanischen Bürgerkrieg
 HMS Pansy, Schiff der Royal Navy (1916)

Personen:
 Sarah Pansy (* 1990), österreichische Politikerin (KPÖ)
 Pseudonym von Isabella Macdonald Alden, US-amerikanische Schriftstellerin

Schmetterlingsarten
 Junonia oenone
 Junonia orithya

Siehe auch:
 Pansi